Il doppio del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Evgenija Kulikovskaja e Olena Tatarkova che hanno battuto in finale Tetjana Perebyjnis e Silvija Talaja 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (quarti di finale)
 Evgenija Kulikovskaja /  Olena Tatarkova (campionesse)

 Katalin Marosi /  Renata Voráčová (primo turno)
 Myriam Casanova /  Jelena Kostanić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2003